38. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 38. Armee (Rote Armee)
 38. Armee (Japanisches Kaiserreich)